Rosochy – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim
 Rosochy – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Miadzioł.
 Rosochy – część miasta Ostrowiec Świętokrzyski
 Rosochy – poprzednia nazwa osad] Rosocha w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Rosochy – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Zbiczno
 Rosochy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Stupsk
 Rosochy – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Praszka
 Rosochy – część wsi Hłudno w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec
 Rosochy – część wsi Łazy w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Radymno
 Rosochy – przysiółek wsi Lewino w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Linia
 Rosochy – część wsi Grabownica w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łopuszno
 Rosochy – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów
 Rosochy – część wsi Kopcie, w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn
 Rosochy – część wsi Wąsosz w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Złotów

Zobacz też 
 Rosocha